Baumstark ist der Familienname folgender Personen:

 
 Eduard Baumstark (1807–1889), deutscher Volkswirt
 Gertrude Baumstark (1941–2020), rumänisch-deutsche Schachspielerin
 Hermann Baumstark (1839–1876), deutscher Theologe
 Kathrin Baumstark (* 1983), deutsche Kunsthistorikerin und Religionswissenschaftlerin